

Algemeen 
 garen (draad), ineengedraaide vezels
 touw, ineengedraaid garen
 waslijn, gespannen draad waaraan wasgoed te drogen hangt

Draden van diverse materialen 
 ijzerdraad
 koperdraad
 staalkabel, een enkelvoudige (niet gedraaide of gevlochten) staalkabel is een staaldraad
 vlasdraad, zie Vlas (gewas)
 zijden draad, zie Zijde (textiel)

Draden in diverse toepassingen

Elektriciteit 
 elektriciteitsleiding, elektriciteitsdraad
 installatiedraad, elektriciteitsdraad in een elektrische installatie
 Aarddraad, fasedraad, nuldraad, schakeldraad: zie installatiedraad
 schrikdraad, draad die een elektrische schok geeft bij aanraking

Overige toepassingen 
 detectiedraad, draad die een verandering signaleert
 gloeidraad, draad voor lichtopbrengst of warmte-opbrengst
 prikkeldraad, draad gebruikt om gebieden af te zetten
 schoordraad, zie tuidraad
 schroefdraad, een rondlopende verhoging of inkeping die een draaiende beweging omzet in een glijdende beweging
 tuidraad, een draad waar een constructie aan hangt of die stabiliteit geeft

Overige 
 draad (hout) van een stuk hout, de nerfrichting
 rode draad, onderdeel van de plot of verhaallijn
 thread (nieuwsgroep en e-mail) een reeks berichten op het internet die samen een discussie vormen
 De Draad, prikkeldraadafzetting tijdens de Eerste Wereldoorlog tussen Nederland en België
 telegrafist, bijnaam van een (radio-)telegrafist